Дискографія американського гурту The Smashing Pumpkins складається з дев'яти студійних альбомів, чотирьох концертних альбомів, семи збірок, п'яти міні-альбомів, сорока двох синглів, чотирьох відео-альбомів, двадцяти трьох відеокліпів і п'яти саунтдреків.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Промо-збірки 

 «Disarm» (3:17)
 «Bullet With Butterfly Wings» (4:20)
 «Ava Adore» (4:20)
 «1979» (4:30)
 «Landslide» (3:10)
 «Cherub Rock» (4:58)
 «I Am One» (4:08)
 «Perfect» (3:23)
 «Today» (3:19)
 «Tonight, Tonight» (4:18)
 «Mayonaise» (Acoustic) (5:49)
 «Siva» (4:23)
 «Eye» (4:51)
 «Zero» (2:44)
 «Pug» (4:47)
 «Drown» (4:53)
 «Thirty-Three» (4:14)
 «Rhinoceros» (5:58)

 Пісня 11 («Mayonaise (Acoustic)») версія раніше доступних в альбомах Mashed Potatoes і Still Becoming Apart.

Міні-альбоми

Промо-міні-альбоми

Сингли

Промо-сингли

Демо-альбоми

Відео-альбоми

Музичні відео

Примітки 

The Smashing Pumpkins